Creek - um grupo étnico
Língua creek

Localidades
Condado de Creek

Outros
Nickel Creek - um trio musical

Desambiguação